Evadale ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evadale (Arkansas), im Mississippi County
 Evadale (Texas), im Jasper County